Lupăria ist der Name mehrerer Orte 

in Rumänien:
 Lupăria (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Lupăria (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Lupăria (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov

in der Republik Moldau:
 Lupăria (Rîșcani), Dorf im Rajon Rîșcani